Devil’s Quoit steht für:

 Devil’s Quoit (Angle), Kammergrab in Pembrokeshire, Wales
 Devil’s Quoit (St Columb Major), Portal tomb bei St Columb Major, Cornwall, England
 Devil’s Quoit (St Twynnells), Menhir in Pembrokeshire, Wales
 Devil’s Quoit (Stackpole), Menhir in Pembrokeshire, Wales
 Devils Quoits, Henge und Steinkreis bei Stanton Harcourt, Oxfordshire, England